Friedrichsrode ist ein deutscher Ortsname:
 Friedrichsrode, Ortsteil der Gemeinde Helbedündorf, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland
 Friedrichsrode (bis 1937: Tschechen, Kreis Schweidnitz, Schlesien), seit 1945: Czechy (Jaworzyna Śląska), Dorf im Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Friedrichsrode, bis 1938 Alt Sussemilken, Kreis Labiau, Ostpreußen, ab 1946: Tarassowka (Kaliningrad), untergegangener Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Friedrichsrode, Kreis Neustadt, Westpreußen, seit 1945: Strzebielinko, Dorf im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Gniewino